BXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bissau (Guinea-Bissau)